Александр Гинцбург: Гинцбург, Александр Ильич (1907—1972) — советский кинооператор и режиссёр.
 Гинцбург, Александр Леонидович (род. 1951) — советский и российский микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи (с 1997 года), академик РАМН (2004), академик РАН (2013).